Matte Pérez ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Matte Pérez (1843–1913), chilenischer Politiker und Diplomat
 Claudio Matte Pérez (1858–1956), chilenischer Politiker
 Delia Matte Pérez (um 1866–1941), chilenische Frauenrechtlerin